Colinas (Maranhão), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Colinas (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Colinas do Sul, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
 Colinas do Tocantins, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins
 Nova Colinas, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão